Ophiochaeta boschmani är en ormstjärneart som beskrevs av A.H. Clark 1964. Ophiochaeta boschmani ingår i släktet Ophiochaeta och familjen Ophiodermatidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ormstjärnor
boschmani